Martins Ferry :
 Martins Ferry (Californie), localité de Californie
 Martins Ferry (Ohio),  ville de l'État de l'Ohio